Kardos István (1893–1945) színházi újságíró
 Kardos István (1891–1975) zeneszerző, karmester, pedagógus
 Kardos István (1897–1984) táncos, a Népművészet Mestere
 Kardos István (1915–1983) válogatott labdarúgó
 Kardos István (1934–1999) szociológus, helytörténész, szakíró.
 Kardos István (1942–2002) író, forgatókönyvíró, producer
 Kardos István növényvédelmi szakértő, publicista

Jegyzetek